Deux cuirassés de la Regia Marina ont porté le nom de Roma :
 le , un pré-dreadnought de la classe Regina Elena, en service entre 1908 et 1927 ;
 le , un cuirassé de la classe Littorio durant la seconde Guerre mondiale, coulé le 9 septembre 1943 par une wunderwaffe Fx 1400 Fritz X.

Nom de bateau de la Marine italienne